Хойт-стрит:

 Хойт-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Eastern Parkway Line.
 Хойт-стрит – Скермерхорн-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на пересечении IND Fulton Street Line и IND Crosstown Line.